Muscat, de hoofdstad van Oman
 De muskaatdruif, een zoete, witte druivensoort die wordt gegeten en gebruikt voor het maken van wijn
 Masqat FC, een voetbalclub uit de Omaanse hoofdstad

Personen
 Joseph Muscat, een voormalig premier van Malta
 Kevin Muscat, een Australiache voetballer
 Mario Muscat, een Maltese voetballer